Sanfins ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Sanfins (Chaves), Gemeinde im Concelho de Chaves
 Sanfins (Santa Maria da Feira), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Maria da Feira
 Sanfins (Valença), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valença
 Sanfins (Valpaços), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Valpaços
 Sanfins (Moimenta da Beira)
 Sanfins de Ferreira